Meridian kan syfta på:

 Meridian – en geografisk tänkt linje
 Meridian (alternativmedicin) – i österländsk medicin påstådda linjeformade system med kanaler under huden
 Meridian (astronomi) - den storcirkel på himmelssfären som passerar de båda himmelspolerna, zenit och nadir

Geografi
 Meridian, Idaho
 Meridian, Kalifornien
 Meridian, Mississippi
 Meridian, Texas